Anthony Mackie (1978) – attore statunitense
Bob Mackie, propr. Robert Gordon Mackie (1940) – stilista e costumista statunitense
Howard Mackie (1958) – autore e editore di fumetti statunitense
Jamie Mackie (1985) – calciatore scozzese
John Leslie Mackie (1917-1981) – filosofo australiano
Lesley Mackie (1951) – attrice e cantante inglese
Lise Mackie (1975) – ex nuotatrice australiana
Pearl Mackie (1987) – attrice britannica
Reminisce Mackie, nata Reminisce Smith, nota come Remy Ma (1980) – rapper statunitense
Shamele Mackie, meglio noto come Papoose (1978) – rapper statunitense

Aziende
Mackie Designs – American Audio Company, ora LOUD Technologies
Mackie International – azienda di macchine tessili e fonderia dell'Irlanda del Nord